Germania
 Saasen – località del comune di Neuenstein, Assia
 Saasen – località del comune di Reiskirchen, Assia